

Sigle 
 Paths of Glory – wargame della GMT Games

Codici 
 POG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Port Gentil, (Gabon)
 pog – codice ISO 639-3 della lingua potiguára

Altro 
  Pog – gioco popolare nella prima metà degli anni novanta